Tanush Thopia ist der Name folgender Personen:

* Tanush Thopia I. († nach 1338), albanischer Adliger
 Tanush Thopia II. († 1467), albanischer Adliger und Feldherr